Louis Adlon ist der Name folgender Personen:

* Louis Adlon (Hotelier) (1874–1945), deutscher Hotelier
 Louis Adlon (Schauspieler) (1907–1947), deutsch-amerikanischer Schauspieler